Bieliński (forma żeńska: Bielińska; liczba mnoga: Bielińscy) – polskie nazwisko i nazwa herbu własnego. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 6112 osób.

Znani Bielińscy 
 Adam Jerzy Bieliński (1868-1934) – polski generał
 Franciszek Bieliński (ok. 1683-1766) – senator polski, marszałek koronny, wojewoda chełmiński
 Franciszek Onufry Bieliński (1742-1809) – polski pedagog, generał insurekcji kościuszkowskiej
 Józef Bieliński (1848-1926) – polski lekarz, historyk medycyny
 Kazimierz Ludwik Bieliński (?-1713) – marszałek wielki koronny
 Konrad Tomasz Bieliński (ur. 1949) – polski matematyk, informatyk, członek Komitetu Obrony Robotników, społecznik
 Paweł Bieliński (?-1807) – prezydent Warszawy
 Paweł Bieliński (ur. 1994) – polski zawodowy gracz e-sportowy w grach serii Counter-Strike
 Piotr Bieliński (1754-1829) – polski działacz państwowy
Piotr Bieliński (ur. 1948) – polski archeolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 Wissarion Bielinski (1811-1848) – rosyjski pisarz, filozof, krytyk literacki

Zobacz też 
 Halina Bielińska (1914-1989) − polska reżyserka filmowa
 Ewa Kulik-Bielińska (ur. 1957) − działaczka opozycji w PRL, redaktorka niezależnych czasopism, tłumaczka literatury pięknej

Inne:
 Bielińscy
 Bieliński (herb szlachecki)
 Bieliński Hrabia
 Bieliński Hrabia (Szeliga odmienny)

Przypisy 

Polskie nazwiska